Bombös ist der Name folgender Personen:

 Gerhard Bombös (1922–1991), Schriftsetzer und Verleger
 Wilhelm Bombös (1894–nach 1974), deutscher Prokurist und Sportfunktionär